Tanasi ist der Name folgender Orte:
 Tanasi, Indianersiedlung der Cherokee im heutigen Monroe County in Tennessee

Tanasi ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Tanasi (* 1959), ehemaliger französischer Fußballspieler und späterer -trainer